Кржава може бити:

 Кржава (Крупањ), насеље у општини Крупањ, Мачвански округ, Република Србија
 Кржава (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора